Diana Ross (zangeres), een Amerikaanse soulzangeres
Diana Ross (album uit 1970), het debuutalbum van deze zangeres
Diana Ross (album uit 1976), een ander album van deze zangeres
Diana Ross (schrijfster), een Britse kinderboekenschrijfster